Чемпионат Росмалена на травяных кортах 2019 (по спонсорским соображениям, также известен как Libema Open 2019) — профессиональный теннисный турнир, проводимый в начале лета в Хертогенбосе (Нидерланды) на травяных кортах местного Autotron convention center. С 2009 года мужской турнир относится к серии ATP 250 с призовым фондом около 615 тысяч евро и турнирной сеткой, рассчитанной на 28 участников в одиночном разряде и 16 пар; а женский — к международной серии WTA с призовым фондом в 250 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 32 участницы в одиночном разряде и 16 пар. Текущий турнир проходил с 10 по 16 июня 2019 года.

Общая информация 
Чемпионы 2019 года

Информация об участниках (мужчины)

Посев 

 1 Рейтинг учтён на 27 Мая 2019.

Особая категория игроков

1. Теннисисты, получившие приглашение на турнир (WC) 
  Борна Чорич
  Тимо Де Баккер
  Юрий Родионов

2. Теннисисты, победители квалификации к турниру 
  Томми Пол
  Янник Синнер
  Сальваторе Карузо
  Алехандро Давидович Фокина

3. Теннисисты, счастливые участники квалификации (LL)

Информация об участниках (женщины)

Посев 

 1 Рейтинг учтён на 27 Мая 2019.

Особая категория игроков

1. Теннисистки, получившие приглашение на турнир (WC) 
  Дестани Айява
  Аранча Рус
  Бибиана Схофс

2. Теннисистки, победители квалификации к турниру 
  Присцилла Хон
  Варвара Лепченко
  Паула Бадоса Хиберт
  Исалин Бонавентюре
  Елена Рыбакина
  Грит Миннен

3. Теннисистки, счастливые участники квалификации (LL)

Соревнования

Мужчины. Одиночный турнир

Финал

Секция 1

Секция 2

Квалификация

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Женщины. Одиночный турнир

Финал

Секция 1

Секция 2

Квалификация

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Мужчины. Парный турнир

Женщины. Парный турнир

Ссылки 
 Официальный сайт

Хертогенбос
Теннис
Июнь 2019 года
Международные спортивные соревнования в Нидерландах
Теннис в Нидерландах